Horvátország
 Viskolc község horvát neve Eszék-Baranya megyében
 Viškovci, falu Pleterniceszentmiklós községben, Pozsega-Szlavónia megyében